

Codici 
 LTP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lyndhurst (Australia)

Sigle 
 Long Term Potentiation, in neuroscienze un fenomeno coinvolto nei fenomeni di apprendimento e memoria
 LTPs (Lipid Transfer Proteins)- proteine di trasferimento lipidico